Општина Топија (Дуранго), општина у Мексику у савезној држави Дуранго
 Топија (Топија, Дуранго), насеље у Мексику у савезној држави Дуранго у општини Топија
 , албанска феудална породица
 Породица Топтани (породица Топија пре исламизације), албанска феудална породица